Musto steht für:

 Musto (Unternehmen), einen britischen Bekleidungshersteller
 Musto Skiff, ein Einhand-Segelskiff

Musto ist der Familienname folgender Personen:

 Keith Musto (* 1936), britischer Segler und Gründer von Musto (Unternehmen)
 Marcello Musto (* 1976), italienischer Sozialwissenschaftler
 Michael Musto (* 1955), US-amerikanischer Journalist, Kolumnist, Schauspieler, LGBT-Aktivist und Exzentriker
 Ray Musto (1929–2014), US-amerikanischer Politiker
 Toni Musto (* 1989), deutsch-italienischer Fußballspieler